IV Средиземноморские игры проводились в Неаполе с 21 по 29 сентября 1963 года. Соревнования проходили по 17 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 21 сентября 1963 года в Неаполе. Игры открыл президент Италии Антонио Сеньи.

В играх приняли участие 1057 спортсменов — все мужчины из 13 стран.

В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 69 медалей, из которых 32 золотых, 21 серебряных и 16 бронзовых.

Виды спорта 
Соревнования прошли ещё по 16 видам спорта:

 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Велоспорт

 Водное поло
 Волейбол
 Гимнастика
 Конный спорт

 Лёгкая атлетика
 Парусный спорт
 Плавание
 Прыжки в воду

 Стрельба
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол

Медальный зачёт 
Из 13 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 12 государств.

Ссылки 
 IV Средиземноморские игры

1963
Средиземноморские игры
Средиземноморские игры
Международные спортивные соревнования в Неаполе
Сентябрь 1963 года